Gold é o quarto álbum da cantora cristã Britt Nicole. É também o seu primeiro álbum a ser lançado na Brasil pela distribuidora CanZion Brasil.

Faixas 
Gold (Britt Nicole, Dan Muckala, Jess Cates)
All This Time (Britt Nicole, David Garcia, Ben Glover)
Look Like Love (Britt Nicole, David Garcia, Ben Glover)
Who You Say Who You Are (Britt Nicole, Ben Glover, Dan Muckala)
Ready or Not (feat. Lecrae) (Britt Nicole, Josh Crosby, Tofer Brown, Kyle Shearer, Lecrae Moore)
Breakthrough (Britt Nicole, David Garcia, Christopher Stevens)
Stand (Britt Nicole, Dan Muckala, Jason Ingram)
The Sun Is Rising (Britt Nicole, Jason Ingram, Dan Muckala)
Amazing Life (Britt Nicole, Dan Muckala, Jason Ingram)
Still That Girl (Britt Nicole, David Garcia, Christopher Stevens, Ben Glover)
Seeing For The First Time (Britt Nicole, Jason Ingram)
Amazing Life (Capital Kings Remix) (Britt Nicole, Dan Muckala, Jason Ingram) - Faixa bônus apenas no iTunes
Straight For Your Heart - Faixa bônus apenas no iTunes

Singles 
 All This Time - 2012
 Gold - 2012
 Stand - 2012
 Ready or Not - 2012

Clips 
 Gold - 2012

Álbuns de 2012